Jones Creek ist der Name folgender Städte in den Vereinigten Staaten:

 Jones Creek (Brazoria County, Texas)
 Jones Creek (Wharton County, Texas)

Jones Creek ist der Name folgender Fließgewässer:

 Jones Creek (Ord River), Nebenfluss des Ord River (Cambridge Gulf) in Western Australia.